Loxley (Alabama), een plaats in de Verenigde Staten
 Loxley (South Yorkshire), een dorp en wijk van de stad Sheffield in Engeland, traditioneel de geboorteplaats van Robin Hood
 Loxley (rivier), een rivier in South Yorkshire
 Loxley (Warwickshire), een dorp in Engeland